Tengstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Casper Tengstedt (* 2000), dänischer Fußballspieler
 Søren Tengstedt (* 2000), dänischer Fußballspieler
 René Tengstedt (* 1976), dänischer Fußballspieler
 Thomas Tengstedt (* 1975), dänischer Fußballspieler